Обреновац може бити:
 Обреновац, насеље у општини Обреновац, Србија
 Обреновац (Пирот), насеље у општини Пирот, Србија
 Обреновац (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Босна и Херцеговина